C4 kan syfta på

 C-4 – ett sprängämne
 C4 – en kuvertstorlek, se C-format
 C4 (tunnelbanevagn) – en vagntyp i Stockholms tunnelbana
 C4 – en bil, se Chevrolet Corvette
 Christian IV:s gymnasium – en gymnasieskola i Kristianstad
Citroën C4 – en bilmodell 
 C4-växter – växter där basmolekylen i fotosyntesreaktionen innehåller 4 stycken kol-atomer
 C 4 (fartyg) – ett finskt torpedfartyg